Das Wunder von Manhattan oder im Original Miracle on 34th Street ist der Titel folgender Filme:
 Das Wunder von Manhattan (1947), US-amerikanischer Spielfilm von George Seaton (1947)
 Das Wunder von Manhattan (1994), US-amerikanischer Spielfilm von Les Mayfield (1994)